

Patronyme 

 Laurent Hirn est un dessinateur de bandes dessinées.
 Gustave-Adolphe Hirn était un physicien et industriel français du .
 François-Joseph Hirn est un évêque de Tournai.
 Francis Hirn est le président de Alsatic TV.

Technique 
 Le cycle de Hirn, cycle thermodynamique.